Tequila bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Tequila (Jalisco)
 Municipio Tequila (Veracruz)